Yamaranguila kan syfta på:

Honduras 

 Yamaranguila (kommun), Departamento de Intibucá, 
 Yamaranguila (ort), Departamento de Intibucá,